Бори́с Ри́вкин: Ривкин, Борис Ильич (1937—1995) — советский учёный-антиковед.
 Ривкин, Борис Миронович (1919—2004) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.